George Hodson est un nom pouvant désigner:

 (1788-1855), archidiacre anglais
 (1868-1924), joueur américain de baseball
 (1899-1976), officier britannique de la Royal Air Force

Voir aussi

Hodson, George